Сантер — фамилия.

 Сантер, Антуан Жозеф (1752—1809) — деятель Великой французской революции, бригадный генерал революционной армии.
 Сантер, Бенджамин (род. 1955) — американский учёный, климатолог. Член НАН США (2011).
 Сантер, Жак (род. 1937) — люксембургский политик, премьер-министр Люксембурга (1984—1994), председатель Еврокомиссии (1995—1999).
 Сантер, Натали (род. 1972) — итальянская и бельгийская биатлонистка.